ESSA steht für:
 Environmental Science Services Administration, ehemalige Behörde der Vereinigten Staaten
 ESSA (Satellit), eine Reihe amerikanischer Erdbeobachtungssatelliten
 Flughafen Stockholm/Arlanda in Schweden (ICAO-Code)
 European State Studs Association e.V., Vereinigung europäischer Nationalgestüte

ES-SA steht für:
 , ISO-3166-2-Code der spanischen Provinz

Essa steht für:
 Essa (Fluss), Fluss in Belarus
 Essa (Ontario), Ort in der kanadischen Provinz Ontario

Siehe auch:
 ESA (Begriffsklärung)

Abkürzung